Aleksander Labuda (1902–1981) – współtwórca Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów
 Aleksander Labuda (ur. 1944) – polski romanista i polonista
 Barbara Labuda (ur. 1946) – polska polityk
 Gerard Labuda (1916–2010) – polski historyk
 Jacek Labuda (1947–1993) – polski śpiewak operetkowy
 Marián Labuda (1944–2018) – słowacki aktor